Агібе́т () — село у складі району Байдібека Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр Агібетського сільського округу.

Населення — 1244 особи (2009; 1061 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Байдібека
Села Туркестанської області